Pedro Paulo Wandeck de Leoni Ramos (Rio de Janeiro, 5 de março de 1927) é um pianista e compositor brasileiro.

Lançou em 2008 seu primeiro CD, intitulado Canção do Entardecer, contando com 12 faixas instrumentais de sua autoria.

Foi professor de português do cantor carioca Ivan Lins.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Pianistas do estado do Rio de Janeiro